

Edifici religiosi 
 Abbazia di Santa Maria del Monte – abbazia di Cesena
 Abbazia di Santa Maria del Monte – ruderi di abbazia presso Campo Imperatore (Paganica)
 Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo – chiesa di Taranto
 Chiesa di Santa Maria del Santo Monte di Pietà – chiesa di Cagliari
 Santuario di Santa Maria del Monte – santuario di Caldarola
 Santuario di Santa Maria del Monte – chiesa cattolica dell'Eparchia di Lungro ad Acquaformosa

Geografia 
 Santa Maria del Monte – frazione di Bolognano in provincia di Pescara
 Santa Maria del Monte – frazione di Saludecio in provincia di Rimini
 Santa Maria del Monte – quartiere di Varese ed ex comune della provincia
 Santa María del Monte de Cea – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa Maria del Monte – antica località presso cui fu costruito Castel del Monte in Puglia
 Scalinata di Santa Maria del Monte – scalinata di Caltagirone in provincia di Catania

Pagine correlate 
 Madonna del Monte (disambigua)
 Santa Maria a Monte (disambigua)